Hermann Emil Fischer, Duits scheikundige
Emil Fischer (zanger), Duits operazanger